Kathleen Kennedy (1953-) è una produttrice cinematografica statunitense.

Altre occorrenze del nome:

 Kathleen Cavendish, marchesa di Hartington, nata Kathleen Agnes Kennedy (1920-48), nobildonna britannica di origine statunitense, membro della famiglia Kennedy;
 Kathleen Kennedy Townsend (1951-), politica e avvocato statunitense, nipote della precedente e anch'essa membro della famiglia Kennedy